Prvenstvo Hrvatske u vaterpolu za žene za 2013. je drugi put zaredom osvojila Mladost iz Zagreba.

Prva HVL za žene

Ljestvica

Doigravanje

Izvori 
 hvs.hr, 1. HVL za žene 2013. 

2013